Die Liste der Landkreise/Kreise und Kreisfreien Städte nach Einkommen sortiert die Landkreise, Kreise und Kreisfreien Städte der Bundesrepublik Deutschland nach ihrem verfügbaren Haushaltseinkommen pro Einwohner in Euro, beruhend auf Daten des Statistischen Bundesamts. Das Einkommen pro Kopf wird durch das Pendeln von Arbeitnehmern weniger verfälscht als das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und ist deshalb ein besserer Vergleichswert für Wohlstand. Zu bedenken ist allerdings, dass Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten zwischen einzelnen Regionen nicht berücksichtigt werden.

Rangfolge 
Auf den ersten zwanzig Rängen befinden sich vorwiegend Orte in Bayern, Baden-Württemberg und anderen westdeutschen Bundesländern. Kreise aus den neuen Bundesländern sowie einige Städte des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen nehmen demgegenüber die letzten Plätze ein. Als Kreise gelistet sind auch die drei Kommunalverbände besonderer Art Hannover, Aachen und Saarbrücken. 

Alle Angaben sind in Euro.

Einzelnachweise 

Landkreis in Deutschland
Liste (Verwaltungseinheiten in Deutschland)
Liste (Wirtschaft)